El nombre Jacobo I puede hacer referencia a:

Personas 
 Jacobo I de Avesnes (1152-1191);
 Jacobo I de Aragón (1208–1276);
 Jacobo I de Sicilia (1267–1327);
 Jacobo I de La Marche (1319–1362);
 Jacobo I de Urgell (1321–1347);
 Jacobo I de Chipre (1334–1398);
 Jacobo I de Escocia (1394–1437);
 Jacobo I de Baden (1407-1453);
 Jacobo I de Chabannes de La Palice (f. 1453);
 Jacobo I de Crussol (1460-1525);
 Jacobo I de Saint-Gelais (f. 1531);
 Jacobo I de Coucy (1487-1549);
 Jacobo I des Deux-Ponts (1526-1569);
 Jacobo I de Inglaterra (1566–1625);
 Jacobo I de Mónaco (1689-1751);
 Jacobo I de Haití (1758–1806);
 Jacobo I del Sahara (1868-1919);
 Jacobo I de España (1870-1931);
 Jacobo I de Trinidad (1893–1895).

Otros usos 
 Tierra de Jacobo I, en Spitsbergen, Svalbard